Сезон 1979/1980 стал для Ювентуса 78-м в Чемпионате Италии. Клуб впервые под руководством главного тренера Джованни Трапаттони не завоевал трофеев. Это был последний сезон бьянконери, когда их состав был укомплектован только итальянскими футболистами.                 

Летом 1979 года года команду покинул ряд игроков: нападающий Роберто Бонинсенья перешел в «Верону», голкипер Джанкарло Алессандрели — в «Аталанту», а также защитники Франческо Морини — «Торонто Близзард», Ромео Бенетти — «Рома», Карло Ости — «Удинезе». Одновременно с этим состав пополнили игроки из молодежного «Ювентуса», а также футболисты из «Аталанты»: Лучано Бодини, Доменико Мароччино, Чезаре Пранделли, Роберто Тавола.                

Выступление в Серии А команда завершила на втором месте пропустив вперед «Интер», при этом лучшим бомбардиром чемпионата с 16 забитыми мячами стал нападающий «Ювентуса» Роберто Беттега.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

*Милан был понижен в Серию В из-за скандала со ставками.

Кубок Италии

1/4 финала

1/2 финала

Кубок кубков

1-й раунд

2-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания